Celso Alvim é um percussionista e maestro de música popular brasileira.

Discografia 
”Arrastão de Alegria”
”Monobox”
”Navilouca”
”Monobloco 10”

Percussionistas do estado do Rio de Janeiro
Maestros do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de música popular brasileira
Naturais da cidade do Rio de Janeiro